Vila de Suso, Viladesuso, Vilasuso o Villadesuso pueden referirse a:

Vila de Suso 

 Vila de Suso (La Coruña), aldea española de la parroquia de Dodro, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.

Viladesuso 

 Viladesuso (Betanzos), lugar español de la parroquia de Piadela, del municipio de Betanzos, provincia de La Coruña, Galicia.

Vilasuso 

 Vilasuso (Arzúa), aldea española de la parroquia de Villantime, municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Vilasuso (Puenteceso), entidad de población española de la parroquia de Cores, del municipio de Puenteceso, provincia de La Coruña, Galicia.

Villadesuso 

 Villadesuso (Oya), parroquia civil y eclesiástica española del municipio de Oya, provincia de Pontevedra, Galicia.

Véase también 

 Villasuso (desambiguación)